Ralzewitsch ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:

 Wassili Nikiforowitsch Ralzewitsch (1893–1957), sowjetischer Philosoph
 Wikenzij Ralzewitsch (* 1936), weißrussischer Maler